Borowiec ist ein polnischer Familien- und Ortsname:

Familienname:
 Andrew Borowiec (Andrzej Borowiec) (* 1928), polnisch-US-amerikanischer Journalist

Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Borowiec (Pieniężno), Ort im Powiat Braniewski, bis 1945: Borwalde, Kreis Braunsberg, Ostpreußen
 Borowiec (Kozłowo), Ort im Powiat Nidzicki, bis 1945: Borrowitzmühle, auch: Dobeneckmühle, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Lebus:
 Borowiec (Siedlisko), Ort im Powiat Nowosolski, bis 1945: Hohenborau, Kreis Glogau, Schlesien
 Woiwodschaft Pommern:
 Borowiec (Kartuzy), Ort im Powiat Kartuski
 Borowiec (Sulęczno), Ort im Powiat Kartuski, bis 1945: Borwiese, Kreis Karthaus, Westpreußen
 Borowiec (Żukowo), Ort im Powiat Kartuski, bis 1945: Julienthal (bis 1878 Borowce), Kreis Karthaus, Westpreußen
 Woiwodschaft Westpommern:
 Borowiec (Drawno), Ort im Powiat Choszczeński, bis 1945: Grünhof, Kreis Arnswalde, Brandenburg/Pommern
 Borowiec (Sianów), Ort im Powiat Koszaliński, bis 1945: Glashütte, Kreis Schlawe, Pommern

Siehe auch: Borowice